Il Torneo di pallacanestro maschile NCAA Division I 2017 si è disputato dal 14 marzo al 3 aprile 2017, data della finale allo University of Phoenix Stadium di Glendale. Si è trattato della 79ª edizione della manifestazione, e vi hanno partecipano 68 squadre.

Ha vinto il titolo dall'Università della Carolina del Nord a Chapel Hill, allenata da Roy Williams, al 3º titolo in carriera. Joel Berry è stato nominato Most Outstanding Player.

Squadre qualificate 
Le squadre qualificate all'edizione 2017 sono 68, suddivise in quattro gironi. Come previsto dal regolamento della NCAA, accedono automaticamente di diritto al torneo le squadre vincitrici delle singole Conference. I rimanenti posti vengono assegnati secondo il criterio dellat-large bid, ovvero secondo una scelta effettuata da dieci rappresentanti (tra Atletic directors e Commissioner'') delle varie Conference.

 South Region 

 West Region 

 East Region 

 Midwest Region 

 Risultati 
 Bottom Four 

 First Four 

 Fasi regionali 
 South Regional 

 West Regional 

 East Regional 

 Midwest Regional 

 Final Four 

 Tabellini SemifinaliFinale Formazione vincitrice Allenatore:  Roy WilliamsVice-allenatore''': Steve Robinson, C.B. McGrath, Hubert Davis

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni 

Pallacanestro nel 2017
Campionato di pallacanestro NCAA Division I